Облога Єрусалима (1010 до н. е.) — облога Ізраїльським царем Давидом Ханаанського міста Джебуса (майбутній Єрусалим)
 Облога Єрусалима (701 до н. е.) — облога ассирійським царем Сін-аххе-еріба
 Облога Єрусалима (597 до н. е.) — облога вавилонським царем Навуходоносором II
 Облога Єрусалима (587 до н. е.) — облога вавилонським царем Навуходоносором II
 Облога Єрусалима (63 до н. е.) — облога Гнеєм Помпеєм під час Третьої Мітрідатової війни
 Облога Єрусалима (37 до н. е.) — облога Іродом I Великим
 Облога Єрусалима (70) — облога римлянами під час юдейського повстання, що закінчилася падінням міста і руйнуванням Храму
 Облога Єрусалима (614) — облога ірано-юдейськими силами під час війни з Візантією, що закінчилася падінням міста і різаниною християн
 Облога Єрусалима (636–637) — облога арабами під час війни з Візантією, що закінчилася здобуттям міста
 Облога Єрусалима (1073) — облога турками-сельджуками під час час війни з арабами, що закінчилася здобуттям міста
 Облога Єрусалима (1098) — облога арабами під час час війни з турками-сельджуками, що закінчилася здобуттям міста
 Облога Єрусалима (1099) — облога хрестоносцями під час Першого хрестового походу, що закінчилася здобуттям міста
 Облога Єрусалима (1187) — облога Салах ад-Діном, що закінчилася здобуттям міста
 Облога Єрусалима (1218) — облога хрестоносцями під час П'ятого хрестового походу
 Облога Єрусалима (1244) — облога хорезмійцями між Шостим та Сьомим хрестовими походам, що закінчилася здобуттям міста
 Облога Єрусалима (1834) — облога під час селянського повстання арабів у Палестині
 Битва за Єрусалим (1917) — битва в ході Синайско-Палестинської кампанії Першої світової війни між об'єднаними силами Німецької та Османської імперій з одного боку, та об'єднаних сил Британської імперії з іншого
 Битва за Єрусалим (1948) — битва під час Палестинської війни 1947—1949 років

Література 
 Облога Єрусалима — англійська поема 14-го століття невдомого автора, написана середньоанглійською мовою

Облоги за містом